Příjmení Hausenblas nese více různých osob:

 Karel Hausenblas (1923–2003) – český jazykovědec, bohemista, profesor českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 Martin Hausenblas (* 1973) – český podnikatel, politik a filantrop